Циганите са малцинство в Унгария. Според преброяването на населението през 2011 година тяхната численост се оценява на 315 583 души, като съставляват 3,17 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост на циганите според преброяванията на населението през годините, по области:

Дял на циганите според преброяванията на населението през годините, по области (в %):

Източници

Вижте също 
 Население на Унгария

Външни препратки